Avaceratops (ou avaceratope, avacerátops, avaceratopo), do latim "réptil de Ava", em homenagem à esposa de seu descobridor, foi uma espécie de dinossauro herbívoro quadrúpede que viveu durante o período Cretáceo, há 100 milhões de anos, na América do Norte. Fazia parte da família dos ceratopsídeos; tinha um pequeno chifre no nariz (usado para afastar predadores e para lutas entre seres da mesma espécie) e um escudo ósseo na parte posterior do crânio. A espécie-tipo é Avaceratops lammersi.

Media 2,5 metros de comprimento e 1 metro de altura, pequeno para um ceratopsídeo. Tinha um bico córneo na ponta do focinho, usado para arrancar brotos de cicadáceas e coníferas, plantas dominantes na paisagem cretácea.

O Avaceratops foi encontrado em 1981, nos Estados Unidos, por Eddie Cole. Contudo, foi nomeado em 1986, por Peter Dodson. A segunda parte do nome, A. lammersi, Fazia homenagens à família Lammers, pois além do nome da família na classificação da espécie, o dino recebeu o nome de Ava, nome da esposa de Eddie.

Análise fitogenética determinou que o dinossauro mais próximo do Avaceratops conhecido até o momento é o Nasutoceratops, descoberto em 2013.

Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 1986
Centrosaurinae